Sesvete, naselje u Gradu Zagrebu i istoimena gradska četvrt
 Sesvete, naselje u Gradu Pleternici, Požeško-slavonska županija
 Male Sesvete, naselje u Gradu Križevcima, Koprivničko-križevačka županija
 Podravske Sesvete, naselje i istoimena općina u Koprivničko-križevačkoj županiji
 Sesvete Ludbreške, naselje u Općini Sveti Đurđ, Varaždinska županija
 Velike Sesvete, naselje u Gradu Križevcima
 Sesvetski Kraljevec, naselje u Gradu Zagrebu, Gradska četvrt Sesvete
 Sesvetska Sela, naselje u Gradu Zagrebu, Gradska četvrt Sesvete
 Sesvetska Sopnica, naselje u Gradu Zagrebu, Gradska četvrt Sesvete
 Sesvetska Selnica, naselje u Gradu Zagrebu, Gradska četvrt Sesvete